Иван Найдёнов:
 Найдёнов, Иван Антонович (1923—1944) — старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Найдёнов, Иван Андреевич (1889—1975) — начальник управления связи РККА.